

Waterford Township, township du comté de Fulton, Illinois
 Waterford Township, township du comté de Clay, Iowa
 Waterford Township, township du comté de Clinton, Iowa
 Waterford Township, township du comté d'Oakland, Michigan
 Waterford Township, township du comté d'Érié, Pennsylvanie

Homonymie de townships
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis